Джанет Энн Наполитано (; род. , Нью-Йорк) — американский политик, министр внутренней безопасности США (2009—2013). В 2012 году заняла 9-е место в списке 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Губернатор Аризоны (2003—2009). С 2013 года президент Калифорнийских университетов. Член Американского философского общества (2018).

Биография 
В 1979 году окончила Университет Санта-Клары (Калифорния) со степенью бакалавра политологии summa cum laude, была принята в Phi Beta Kappa. В 1983 году получила степень доктора права (J.D.) в юридической школе Университета Виргинии. После учёбы занялась юридической деятельностью.

В 1993 году Билл Клинтон назначил её на пост федерального прокурора США в Аризоне, а с 1999 по 2002 год она являлась главным прокурором штата. В 2002 году Наполитано победила на выборах губернатора Аризоны; в 2006 году она была переизбрана на эту должность. На этом посту она придерживалась центристских взглядов. Наполитано уделяла особое внимание вопросам образования, уровню заработных плат преподавателей, а также боролась с нелегальной иммиграцией. Если к началу её губернаторской деятельности дефицит бюджета штата составлял около миллиарда долларов, то к 2006 году он стал уже профицитным и составил около 300 миллионов долларов. В 2005 году журнал Time включил её в число пяти лучших губернаторов США.

В конце 2008 года Барак Обама объявил о назначении Наполитано на должность министра национальной безопасности США. 20 января 2009 года Сенат утвердил её кандидатуру; в тот же день она сняла с себя полномочия губернатора Аризоны. В новую должность она официально вступила на следующий день — 21 января, занимала этот пост по 6 сентября 2013 года.

С сентября 2013 года президент Калифорнийских университетов.
Также с 2014 года на постоянном контракте в штате  Калифорнийского университета в Беркли.
Член Американской академии искусств и наук (2015).

Удостоена Thomas Jefferson Foundation Medal in Law (2010).

Примечания

Ссылки 
 
 

Женщины-политики США
Губернаторы Аризоны
Члены Демократической партии США
Генеральные прокуроры Аризоны
Кабинет Барака Обамы
Министры внутренней безопасности США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Выпускники Университета Санта-Клары
Выпускники Школы права Виргинского университета
Стипендиаты Трумэна
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Школы государственной политики Калифорнийского университета в Беркли
Персоналии:Совет по международным отношениям